Les Ludioidae sont une famille de chromistes de l'embranchement des Ciliophora, de la classe des Heterotrichea et de l’ordre des Armophorida.

Étymologie 
Le nom de la famille vient du genre type Ludio, dérivé du latin ludi, « joueur, danseur », en référence au comportement de l'organisme qui, comme le dit Penard .

Description 
Le Ludio a un .

Distribution 
Ludio parvulus est un protozoaire d'eau douce.

Liste des genres 
Selon  :
 Ludio Penard, 1922
 Espèce type : Ludio parvulus Penard, 1922

Systématique 
Le nom correct de ce taxon est Ludioidae Jankowski, 2007.

Cependant Lynn en 2008 considérait Ludioidae comme un synonyme des Caenomorphidae.

Liens externes 

 
 
 
 Images
 Ludio parvulus in Martin Kreutz. Mikroskope und Zubehör von Carl Zeiss : lire en ligne.

Notes et références

Notes

Références 

Ciliophora    
Heterotrichea 

Famille de ciliés (nom scientifique)
Parasite (nom scientifique)